Rozgrywki 1949/1950 były 47 sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 7 sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił León.

Zespoły 
Zmiana drużyn po sezonie 1948/1949:

 A.D.O.

W sezonie 1949/1950 występowało 14 drużyn – po ostatnim sezonie wycofało się A.D.O.

Mistrzem Meksyku został zespół CD Veracruz, który skompletował 39 punktów. Królem strzelców został Peruwiańczyk Julio Ayllón z 30 bramkami w 26 meczach (1.15 gola na mecz).

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1949/1950

VERACRUZ 2. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1949/1950
1949 w piłce nożnej
1950 w piłce nożnej